Мо́ффет может означать:

Фамилия
 :
  (1831—1884) — американский политик.
  (род. 1964) — американский пловец.

Прочее
  — поселение в Квебеке (Канада).

См. также
 Моффетт
 Моффат и 
 Моффит